Håvard Hegre – ex calciatore norvegese, pivot e centrocampista
 John Hegre – musicista norvegese
 Kurt Hegre – allenatore di calcio norvegese
 Petter Hegre – fotografo e regista norvegese